11:59 - Corrida contra o Tempo (título original: 11:59) é um filme estadunidense de suspense, filmado em 2005, tendo como diretor Jamin Winans.

Elenco 
 Raymond Andrew Bailey .... Aaron Doherty
 Laura Fuller .... Lisa Winders
 Megan Heffernan .... Angela
 Liz Cunningham .... Adele
 Christopher Soren Kelly .... Thomas Hastings (como Chris Kelly)
 Jonny Hayz II .... Sanders
 B. Anthony Cohen .... Reporter
 Daniel Ehrlich .... Oficial Kennedy
 Daniel S. Ehrlich .... Oficial Kennedy
 Jennifer Fiskum .... Erica/Garota do clube
 Samara Frame .... Kathy
 Gale Grove .... Brianna Kaufman

Ligações externas
 

Filmes dos Estados Unidos de 2005
Filmes de suspense dos Estados Unidos
Filmes em língua inglesa da década de 2000